Osvaldo Riva può riferirsi a:
Osvaldo Riva calciatore italiano;
Osvaldo Riva lottatore greco-romano italiano.